Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Open de Nice Côte d’Azur 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl lotyšský tenista Ernests Gulbis, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Thiem.

Vítězem dvouhry se stal nenasazený Rakušan Dominic Thiem, jenž ve finále zdolal argentinskou turnajovou čtyřku Leonarda Mayera po vyrovnaném třísetovém průběhu 6–7, 7–5 a 7–6.

V probíhající sezóně i v kariéře si tak připsal premiérové turnajové vítězství na okruhu ATP Tour. Bodový zisk mu v následné pondělní klasifikaci ATP zajistil kariérní maximum, když 25. května 2015 figuroval na 31. místě.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Open de Nice Côte d’Azur
Tenis ve Francii v roce 2015
ATP World Tour 2015